Кабелеукладчик — техническое устройство для прокладки кабеля.
 Кабелеукладчик — специальное судно технического флота для прокладывания, обслуживания и ремонта кабельных линий связи и электропередачи в открытом море.
 Кабелеукладчик цепной — прицепное оборудование для перемещения кабелей и шлангов, подводимых к узкозахватным комбайнам.

Примечания